Грековка — топоним:

Россия 

 Грековка — деревня в Алексеевском районе Самарской области, упразднена в 2001 г.

Украина 

 Грековка (до 2016 г. Петровское) — село в Кременском районе Луганской области.
Грековка — река в Харьковской области.